

Одюбон-Парк — місто, штат Кентуккі
 Одюбон-Парк — місто, штат Нью-Джерсі